NBOMe se može odnositi na sledeće psihoaktivne droge:

 25B-NBOMe (2C-B-NBOMe)
 25C-NBOMe (2C-C-NBOMe)
 25D-NBOMe (2C-D-NBOMe)
 25H-NBOMe (2C-H-NBOMe)
 25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)
 2CBCB-NBOMe
 2C-TFM-NBOMe
 2CBFly-NBOMe